Wilhelminabank (Baarn) - monument in Baarn
 Koningin Wilhelminabank (Krimpen aan den IJssel) - monument in Krimpen aan den IJssel
 Wilhelminabank (Rheden) - monument in Rheden
 Wilhelminabank (Valkenswaard) - monument in Valkenswaard
 Wilhelminabank (Velp) - monument in Velp
 Wilhelminabank (Willemstad) - monument in Willemstad, Curaçao